Jacques Renard peut désigner :
 Jacques Renard (1902-1980), militaire et résistant français d'origine allemande, compagnon de la Libération des Forces françaises libres (FFL) ;
 Jacques Renard (1914-1944), résistant français, compagnon de la Libération des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
 Jacques Renard (né en 1944), acteur, réalisateur et scénariste français.